Elis Erlandsson kan syfta på:

 Elis Erlandsson (bankman) (1872–1951), svensk bankman och personhistoriker
 Elis Erlandsson (präst) (1884–1965), svensk präst, poet och psalmförfattare